Wein ou Vayn, Vain () est un patronyme signifiant vin et notamment porté par :

Patronyme 

 Berel Wein (1934-), rabbin orthodoxe américain
 Desiderius Wein,  (1873–1944), un tourneur hongrois 
 Franz Wein (1884–1954), un juriste allemand 
 George Wein (1925-2021), un musicien de jazz américain
 Hermann Wein 
 Horst Wein (* 1941), un joueur de hockey allemand 
  (1928–2005), un gestionnaire de musique américaine
 Kurt Wein (1883–1968), un botaniste allemand 
 Len Wein (1948-2017), un éditeur et auteur de bandes dessinées américain
 Martin Wein (1925–2010), un journaliste, auteur et traducteur allemand 
 Martin Wein (* 1975), journaliste et écrivain allemand 
 , un cadreur et réalisateur israélien

Voir aussi 
 Der Wein (« Le Vin »), un air de concert d'Alban Berg.
 Griechischer Wein (« Vin grec »), un schlager allemand.

Noms similaires et associés 
 , 
 
 
 
 , 
 ,

Références 

Patronyme allemand
Patronyme juif